Boerenrock (festival), een muziekfestival in Vlaams-Brabant (België)
 Streektaal- en dialectmuziek, een naam voor een variant van dergelijke muziek